Thomas Shaw (1823–1893) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Halifaksu
 Thomas Shaw (1850–1937) – brytyjski polityk i sędzia, parlamentarzysta z Hawick Burghs
 Thomas Shaw (1872–1938) – brytyjski polityk, minister, parlamentarzysta z Preston